Stylus (aanwijsapparaat), een aanwijsapparaat om aanraakschermen te bedienen bij smartphones, tablets en (andere) computers
 Stylus (band), een Australische popgroep
 Stylus (tijdschrift), een Amerikaans muziek- en filmtijdschrift

Zie ook 
 Stilus, een schrijfstift gemaakt om te schrijven op een wastafeltje of om inkervingen te maken in klei